Eckoldt ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Eckoldt (1887–1916), deutscher Marineoffizier
 Jürgen Eckoldt (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Matthias Eckoldt (* 1964), deutscher Schriftsteller, Dozent und Radioautor

Eckoldt ist der Name folgenden Schiffs:

 Z 16 Friedrich Eckoldt, ein Zerstörer der Kriegsmarine

Siehe auch:
 Eckhold
 Eckholdt
 Eckolt
 Eckold